Ань (; ) — китайське та корейське прізвище. Відомі носії:
 Анна Ань Синь — католицька свята
 Анна Ань Цзяо — католицька свята
 Марія Ань Го — католицька свята
 Марія Ань Лінхуа — католицька свята
 Ань Лушань — китайський цзедуши
 Ань Хен Вон — південнокорейський дипломат
 Ань Ці — китайський футболіст
 Ань Шиґао — китайський перекладач

Китайські прізвища
Корейські прізвища